Die Dallas Tennis Classic 2013 waren ein Tennisturnier, das vom 11. bis 17. März 2013 in Dallas, Vereinigte Staaten stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 11. und 12. März statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 30 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Die Qualifikanten waren: Denis Kudla, Olivier Rochus, Ilja Martschenko und Wang Yeu-tzuoo.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 56 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 80 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 50 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Dallas